Милс има више значења:
 Округ Милс (Ајова)
 Округ Милс (Тексас)
 Милс (Вајоминг)